Polski Kontyngent Wojskowy w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej (PKW Łotwa) – wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP w postaci kompanii czołgów PT-91 Twardy z pododdziałami logistycznymi, przeznaczony do wsparcia sił sojuszniczych NATO na tzw. wschodniej flance w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności na Łotwie.

Historia 
Rosyjskie działania zbrojne wymierzone w integralność Ukrainy (aneksja Krymu przez Rosję i wojna w Donbasie) znacząco zmieniły sytuację geopolityczną w środkowej i wschodniej Europie. Koniecznością stało się zagwarantowanie bezpieczeństwa nowym państwom członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, tj. przyjętych do Sojuszu po 1999 r., zwłaszcza w rejonie tzw. wschodniej flanki NATO (przede wszystkim Polska i państwa bałtyckie, a także Rumunia i Bułgaria).

W rezultacie postanowień podjętych w trakcie szczytu NATO w Warszawie w dniach 8-9 lipca 2016 r. państwa członkowskiego NATO rozpoczęły przemieszczanie sił sojuszniczych w ramach dwóch inicjatyw:
 enhanced Forward Presence (eFP), wzmocniona Wysunięta Obecność – zwiększenie potencjału obrony i sił odstraszania poprzez utworzenie w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii batalionowych grup bojowych złożonych z kontyngentów państw członkowskich,
 tailored Forward Presence (tFP), dostosowana Wysunięta Obecność – wzmocnienie bezpieczeństwa Rumunii i Bułgarii poprzez wsparcie wojskowe stacjonującej w Rumunii Wielonarodowej Dywizji Południowo-Wschodniej i podległej jej Wielonarodowej Brygady Południowo-Wschodniej z wielonarodową grupą bojową.
W przypadku wzmocnionej Wysuniętej Obecności Polska jako jedyne państwo jest jednocześnie państwem-gospodarzem (w Orzyszu stacjonuje grupa bojowa pod amerykańskim dowództwem) i państwem-kontrybutorem. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z 27 kwietnia 2017 r. na Łotwę został skierowany polski kontyngent wojskowy w składzie kompanii czołgów z elementem wsparcia logistycznego, łącznie ok. 170 żołnierzy i pracowników wojska oraz 14 czołgów PT-91 Twardy z wozami dowodzenia. Kontyngent wystawiony jest przez jednostki 16 Dywizji Zmechanizowanej: rotacyjnie przez 9 Brygadę Kawalerii Pancernej i 15 Brygadę Zmechanizowaną ze wsparciem z innych jednostek, m.in. 1 Brygady Logistycznej.

Proces przygotowania i użycia kontyngentu rozpoczął się w listopadzie 2016 r. i był podzielony na następujące etapy:
 listopad 2016 – rozpoczęcie prac przygotowawczych,
 grudzień 2016/styczeń 2017 – formowanie kontyngentu,
 styczeń-maj 2017 – szkolenie kontyngentu, zakończone certyfikacją,
 maj-czerwiec 2017 – przemieszczenie kontyngentu z Polski na Łotwę,
 1 lipca 2017 – pierwsze ćwiczenia w ramach grupy bojowej.

Kompania czołgów funkcjonuje w ramach dowodzonej przez siły kanadyjskie wielonarodowej batalionowej grupy bojowej, stacjonującej w łotewskiej miejscowości Ādaži. Grupa bojowa liczy ok. 1000 żołnierzy i oprócz kontyngentów kanadyjskiego i polskiego tworzą ją pododdziały z Albanii, Czech, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Włoch. W strukturze sojuszniczej grupy bojowe podlegają Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód z dowództwem w Elblągu.

14 grudnia 2019 r. w czasie indywidualnych zajęć sportowych w czasie wolnym zmarł jeden z żołnierzy PKW Łotwa.

Struktura organizacyjna 
 Dowódca PKW
 kompania czołgów
 1 pluton czołgów
 2 pluton czołgów
 3 pluton czołgów
 grupa ewakuacji medycznej
 drużyna dowodzenia
 Narodowy Element Wsparcia
 pluton zabezpieczenia
 pluton remontowy
 zespół łączności
 personel w dowództwie grupy bojowej

Czas trwania, dowódcy, jednostka wystawiająca oraz liczebność poszczególnych zmian:

Odznaczenia za udział w kontyngencie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polskie kontyngenty wojskowe
Stosunki polsko-łotewskie